Balla István birkózó
Balla István  (1962) bőrész, iparművész